hardheid, een mechanische, materiaalkundige eigenschap
 een hoge snelheid
 Hard (Oostenrijk), een stad in de Oostenrijkse deelstaat Tirol
 Hard (Rihanna), nummer van zangeres Rihanna
 Hard (album), een album van Brainpower

Personen 
 Darlene Hard, een Amerikaanse tennisspeelster